Megumi – nome femminile giapponese 
 Megumi – artista giapponese 
 3774 Megumi – asteroide della fascia principale